Tagliacozzo – comune italiano della provincia dell'Aquila in Abruzzo

Persone
 Gaspare Tagliacozzo (o Tagliacozzi) – chirurgo e anatomista italiano